Trinculo (maan), een natuurlijke maan van Uranus
 Trinculo (krater), een krater op Miranda die ook een natuurlijke maan van Uranus is
 Trinculo (Mesmeric Revalations), genoemd in het kortverhaal Mesmeric Revalations van Edgar Allan Poe
 Trinculo (nar), een personage in het toneelstuk The Tempest van William Shakespeare